Оруджев — прізвище. Жіноча форма — Оруджева.

Відомі носії 
 Оруджев Сабіт Атайович (1912—1981)
 Оруджев Вугар Наріманогли (нар. 1971)
 Оруджев Рустам Фазаїл-огли (нар. 1981)